een eufemisme voor urineren
een oude term voor Oppervlaktewater
het behandelen van vers hout door het te laten wateren
een plaats in de gemeente Westerveld, zie: Wateren (Westerveld)